Chyżne, plaats in Polen
Chyžné, gemeente in Slowakije